

Persone 
 Damiano Pippi (1971) – ex-pallavolista italiano
 Giulio Pippi, detto Giulio Romano (1499 circa–1546) – architetto e pittore italiano
 Renan Pippi (1984) – calciatore brasiliano

Videogiochi 
  – nome giapponese del Pokémon Clefairy
 Un personaggio del videogioco Mother (1989)

Pagine correlate 
 Pippi Calzelunghe (disambigua)